Вибра́тор (от  — «колеблю») — система или устройство, в которой возбуждаются колебания (особенно механические).

 Вибратор — антенна или часть многоэлементной антенны:
 Вибратор (вибраторная антенна) — антенна, представляющая собой проводник, в котором проходит электрический ток (например, полуволновый вибратор), или систему таких проводников.
 Вибратор — излучающий элемент антенной решётки или многоэлементной антенны (например, антенны «волновой канал»). Различают активные вибраторы (подключены к источнику) и пассивные вибраторы (возбуждаются за счёт электромагнитного взаимодействия с другими вибраторами — директора и рефлекторы).
 Вибратор Герца — вибраторная антенна, длина которой намного меньше резонансной длины.
 Элементарный вибратор (диполь; не путать с дипольной антенной) — в электродинамике гипотетический источник электромагнитной волны в виде бесконечно малого прямолинейного отрезка электрического тока (элементарный электрический вибратор, электрический диполь) или магнитного тока (элементарный магнитный вибратор, магнитный диполь).
 Вибратор — колебательный элемент музыкальных инструментов, посредством которого генерируются звуковые волны.
 Вибратор — устройства, применяемые при укладке, формовании бетона, асфальта, при работе различных просеивающих машин, шпалоподбоечных машин, при испытаниях на вибростойкость и т. д.
 Вибратор — устройство или узел для возбуждения механических колебаний.
 Мультивибратор — простейшая электронная схема для генерации прямоугольных импульсов.
 Вибратор — электрическая секс-игрушка.
 «Вибратор» — приборостроительный завод в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Осциллятор